La Temporada 1950 del Campionat de Fórmula 1 de la FIA fou la temporada inaugural de 1950 de Fórmula 1 amb set grans premis vàlids pel Campionat Mundial. Aquest any va haver-hi també 16 importants carreres internacionals dins la temporada, però que no foren vàlides pel campionat.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als cinc primers llocs (8, 6, 4, 3, 2). Un punt per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els quatre millors resultats de set possibles. Els punts obtinguts per pilots que compartiren el cotxe eren repartits en parts iguals entre els pilots sense importar el nombre de voltes en què haguessin participat.

Resultats 
En aquest primer campionat van participar 18 equips (7 constructors i 11 participants privats) en 6 Grans Premis a Europa (a la carrera Indy 500 només van participar pilots i equips dels Estats Units).

Equips de constructors 
 Alfa Romeo SpA
 Alta auto racing team
 Automobiles Talbot - Darracq SA: constructor i cinc equips privats 
 English Racing Automobiles
 Ferrari
 Maserati: constructor i cinc equips privats
 Simca - Gordini: un equip privat

Equips privats 
 Ecurie Belge
 Ecurie Bleue
 Ecurie Leutitia
 Ecurie Rosier
 Enrico Plate
 Equipe Gordini
 Officine Alfieri Maserati
 Scuderia Achille Varzi
 Scuderia Ambrosiana
 Scuderia Milano

Grans premis 
 Informació extreta de la pàgina oficial de la F1.

Posicions finals del Campionat de pilots de 1950

Notes 
: Tres vehícles Talbot-Lago pilotats per Guy Mairesse, Charles Pozzi i Pierre Levegh van córrer sense nom d'equip.
: La posició final de Fagioli fou segon amb 28 punts. En el Gran Premi d'Itàlia de 1950 el pilot Italià fou desqualificat y reubicat en l'últim lloc perdent els 4 punts obtinguts en la carrera.
: Schell fou el primer pilot dels Estats Units que va participar en aquesta temporada amb cotxes Cooper - JAP i Talbot-Lago - Talbot, a dos grans premis a Europa.

Altres carreres importants 
Altres curses disputades durant aquest any però que no van ser valides pel campionat de Fórmula 1.

Referències 

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1950